Pilawa oder Piława ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Pilawa (Powiat Garwoliński), Stadt im Powiat Garwoliński der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Piława (dt. Peilau), Siedlungsgebiet in Niederschlesien
 Piława (Fluss) (dt. Peile), Fluss in Niederschlesien
 Piława (Gwda) (dt. Pilow), Nebenfluss der Gwda in den Woiwodschaften Westpommern und Großpolen

Pilawa ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Pilawa (* 1960?), deutscher Physiker
 Jörg Pilawa (* 1965), deutscher Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Pilaw